Renault R202 je Renaultov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2002, ko sta z njim dirkala Jarno Trulli in Jenson Button. Najboljša uvrstitev dirkačev so bila štiri četrta mesta, Trullija na Velikih nagradah Monaka in Italije, Buttna pa na Malezije in Brazilije. Ob tem sta skupaj dosegla še štiri peta in tri šesta mesta, kar je moštvu prineslo četrto mesto v konstruktorskem prvenstvu s triindvajsetimi točkami.

Popolni rezultati Formule 1 

|- 
| rowspan="3"| 
| rowspan="3"| Renault
| rowspan="3"| Renault V10
| rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BRA
|| SMR
|| ŠPA
|| AVT
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| FRA
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
| rowspan="3"|23
| rowspan="3"|4.
|-
| Jarno Trulli
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|-
| Jenson Button
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|}

Viri 

 Profil na chicanef1.com

‎

R202
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2002